Colebrook kan syfta på:

Colebrook, Connecticut – en ort i USA
Colebrook, New Hampshire – en ort i USA

Geografi

Australien 

 Colebrook (ort i Australien), Tasmanien, Southern Midlands,

USA 

 Colebrook, Connecticut
 Colebrook, New Hampshire, ort, Coos County,

Se även
Colebrooke – flera

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar